Weiyang Qu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Weiyang Qu (härad i Kina, Shaanxi), 
 Weiyang Qu (härad i Kina, Jiangsu), 

Robotskapade Kinaförgreningar